

Municípios da Espanha 
El Guijo — na província de Córdova
Guijo de Ávila — na província de Salamanca

Província de Cáceres 
Guijo de Coria
Guijo de Granadilla
Guijo de Galisteo
Guijo de Santa Bárbara

Desambiguações de topônimos